Okavango kan henvise til:

Geografiske enheder 
 Okavango (flod) - en sydvestafrikansk flod
 Okavangodeltaet - indlandsdeltaet som floden ender i
 Okavangobassinet - det endorheiske bassin som floden og deltaet ligger i.

Administrative enheder 
 Kavango (region) - Region i Namibia som hed Okavango indtil 1988